Clinton Stevenson "Clint" Benedict, kanadski profesionalni hokejist, * 25. september 1892, Ottawa, Ontario, Kanada, † 12. november 1976, Ottawa, Ontario, Kanada.

Igral je na položaju vratarja za moštvi Ottawa Hockey Club in Montreal Maroons. Štirikrat je osvojil Stanleyjev pokal. V zgodovino se je zapisal kot prvi vratar v ligi NHL, ki je nosil obrazno masko. Sedemkrat v svoji profesionalni karieri je bil vodilni vratar v svoji ligi po doseženih shutoutih. Leta 1965 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. 

Benedict je bil eden prvih velikih vratarjev v profesionalnem hokeju na ledu in velik inovator v športu. Bil je prvi vratar, ki je spustil svoja kolena, da bi ustavil plošček. V njegovem času je bilo spuščanje na led prepovedano, a Benedict je pravilo obšel, tako da se je pretvarjal, da moli na kolenih. S tem si je prislužil vzdevek "Praying Bennie" ("Pobožni Bennie" ali "Bennie, ki moli"). Prva sprememba pravil lige NHL je overila njegov slog igranja.

Kariera
Benedict je pri 17 letih igral hokej na ledu v članski amaterski kategoriji. Nastopal je za moštvo Ottawa Stewartons v sezoni 1909/10 lige Ottawa City Hockey League. Naslednjo sezono se je preselil v IPAHU moštvo Ottawa New Edinburghs. Za sezono 1912/13 se je pridružil NHA moštvu Ottawa Hockey Club. Čeprav je bil prvi vratar moštva tedaj Percy LeSueur, kasnejši član Hokejskega hrama slavnih lige NHL, je Benedict vseeno dobil priložnost na 10 tekmah. Še eno sezono je bil prva rezerva moštva, dokler ni v sezoni 1914/15 prevzel mesto prvega vratarja. Tisto sezono je postal vodilni vratar lige v GAA, kar je ponovil v dveh naslednjih sezonah. Za Ottawo je igral 12 sezon. 

Potem ko je z Ottawo osvojil tri Stanleyjeve pokale, se je njegova kariera v sezoni 1923/24 obrnila. Benedict je imel namreč težave z alkoholom, kar so v moštvu sprva skrivali kot skrivnost. Za Ottawo je občasno igral tudi pod vplivom alkohola. V končnici so tako Benedict in soigralci prikazali skromno predstavo in so hitro izpadli. Vodstvo kluba mu je zato zaradi vedenja nekaj plače zadržala. Benedict je nato tožil klub, ki je odgovoril z novo tožbo. Kmalu je bilo njegovo vedenje obelodanjeno na sodišču in, ko so časniki iz Ottawe izvedeli za škandal, je bila skrivnost že javna. Obe strani sta se hitro pogodili, da bi ustavili nalete medijev.

Benedictove kariere v Ottawi je bilo konec. 20. oktobra 1924 so ga tako s Punchem Broadbentom menjali v širitveno moštvo lige Montreal Maroons. Benedictova kariera in življenje sta s selitvijo dobili drugo priložnost. Za moštvo je Benedict igral šest sezon. Leta 1926 je tudi osvojil Stanleyjev pokal. 

Benedict je leta 1930, nekaj 30 let, preden je Jacques Plante populariziral vratarjevo masko, postal prvi vratar v ligi NHL, ki je nosil obrazno zaščito. Uporabljal jo je na petih tekmah sezone 1929/30. Povod za vse skupaj pa je bila tekma 7. januarja 1930, ko ga je Howie Morenz zadel s strelom v obraz in mu zlomil nosni mostiček. Benedict je bil z ledu odsoten šest tednov in ob vrnitvi je masko nosil na tekmi proti New York Americansom 20. februarja 1930. Z masko je igral na skupaj petih tekmah, zadnjič 4. marca 1930, ko je med prerivanjem v vratarjevem prostoru sprejel udarec v obraz. Zaradi krvavitve iz nosu je moral tekmo zapustiti. To je bila tudi njegova zadnja tekma v ligi NHL. Ko so ga vprašali o obrazni maski, ki jo je nosil malo časa, je povedal:  Naslednjo sezono je prebil v članskem amaterskem moštvu Windsor Bulldogs, podružničnem moštvu Maroonsov. Z moštvom je osvojil IHL prvenstvo. 

Leta 1932 je Benedict postal direktor in trener moštva Saint John v ligi Maritime Senior Hockey League. Funkciji je opravljal dve sezoni. 

Leta 1965 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, kar je bilo dokaj pozno za igralca njegovega kova. Zakasnitev je verjetno posledica dogodkov iz leta 1924. Benedict je umrl leta 1976 v Ottawi.

Pregled kariere

|-
| Ottawa Stewartons
| OCHL
| 09/10
|
| 7
| 21
| 
| 
| 
| 
| 3.00
| 
|
| 1
| 2
|
|
|
|
| 2.00
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| IPAHU
| 10/11
|
| 5
| 18
| 
| 
| 
| 
| 3.60
| 
|
| 3
| 13
|
|
|
|
| 4.33
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 10/11
|
| 6
| 24
| 
| 
| 
| 
| 4.00
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| IPAHU
| 11/12
|
| 11
| 34
| 
| 
| 
| 
| 3.11
| 
|
| 4
| 18
|
|
|
|
| 4.56
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 12/13
|
| 10
| 16
| 
| 
| 
| 
| 3.49
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 13/14
|
| 9
| 29
| 
| 
| 
| 
| 3.67
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 14/15
|
| 20
| 65
| 
| 
| 
| 
| 3.14
| 
|
| 2
| 2
|
|
|
|
| 1.00
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 14/15
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 3
| 26
|
|
|
|
| 8.67
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 15/16
|
| 24
| 72
| 
| 
| 
| 
| 2.99
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 16/17
|
| 18
| 50
| 
| 
| 
| 
| 2.72
| 
|
| 2
| 7
|
|
|
|
| 3.50
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 17/18
|
| 22
| 114
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.12
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 18/19
|
| 18
| 53
| 0
| 0
| 0
| 3
| 2.76
| 
|
| 5
| 26
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.20 
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 19/20
|
| 24
| 64
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.66
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 19/20
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 5
| 11
|
|
|
|
| 2.20
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 20/21
|
| 24
| 75
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.08
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00 
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 20/21
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 5
| 12
|
|
|
|
| 2.40
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 21/22
|
| 24
| 84
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.34
| 
|
| 2 
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.50 
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 22/23
|
| 24
| 54
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.18
| 
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 22/23
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 6
| 8
|
|
|
|
| 1.33
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 23/24
|
| 22
| 45
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.99
| 
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.50
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 24/25
|
| 30
| 65
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.12
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 25/26
|
| 36
| 73
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.91
| 
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.25 
|
|-
| Montreal Maroons
| Stanleyjev pokal
| 25/26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 4
| 3
|
|
|
|
| 0.75
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 26/27
|
| 43
| 65
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.42
| 
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.91
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 27/28
|
| 44
| 76
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.70
| 
|
| 9
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.86
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 28/29
|
| 37
| 57
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.49
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 29/30
|
| 14
| 38
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.03
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Windsor Bulldogs
| IHL
| 30/31
|
| 22
| 114
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.12
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|}

Dosežki
 1965 - sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL
 1966 - imenovan za vratarja moštva zvezd za obdobje 1893-1926 s strani NHL zgodovinarja Charlesa Colemana
 1966 - sprejet v Športni hram slavnih Ottawe
 1998 - hokejski časnik The Hockey News ga je uvrstil na 77. mesto seznama 100 največjih hokejistov lige NHL

Viri
Glavni

Specifični

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski vratarji
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Ottawa Stewartons
Hokejisti Ottawa New Edinburghs
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Hokejisti Montreal Maroons
Hokejisti Windsor Bulldogs (1929-1936)